Barnes (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Barnes (wijk), een wijk in Londen
Barnes County
Barnes (Kansas)
Barnes Foundation, museum in Philidelphia

Personen met de achternaam Barnes
Barry Barnes, een Brits socioloog
Djuna Barnes, een Amerikaanse schrijfster
James Barnes, een Amerikaanse componist en dirigent
Randy Barnes, een Amerikaanse kogelstoter